Bly ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Bly (1920–1982), englischer Fußballspieler
 Dré Bly (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Max Bly senior (1905–1987), US-amerikanischer Bobsportler
 Nellie Bly (1864–1922), US-amerikanische Journalistin
 Robert Bly (1926–2021), US-amerikanischer Schriftsteller
 Terry Bly (1935–2009), englischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bly (Kalifornien), im Riverside County
 Bly (Oregon), im Klamath County

Siehe auch:
 Bly Creek
 Bligh